Die Cathay Pacific Hong Kong Squash Open 2013 finden vom 1. bis 8. Dezember 2013 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren ist Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehört zur Kategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen ist Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehört zur Kategorie World Series Gold.

Titelverteidiger bei den Herren ist Ramy Ashour, bei den Damen Nicol David.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestehen aus je 32 Spielern, davon jeweils acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Leo Au bei den Herren und Liu Tsz-Ling bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14